Nedić ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Nedić (1810–1895), bosnischer Geistlicher und Schriftsteller 
 Milan Nedić (1878–1946), serbischer Militärangehöriger und Politiker